W Polsce
 Mchowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Mchowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Mchowo – dawna gromada